Pour les lieux, édifices et patronyme, voir  (avec un tiret)

Sainte Marie désigne de nombreuses saintes et bienheureuses chrétiennes :

Marie (mère de Jésus) 
Marie (mère de Jésus) est la plus célèbre des Sainte Marie ; elle est la mère de Jésus de Nazareth, encore appelée Vierge Marie ou Immaculée Conception ou Sainte Vierge, etc. 

Ses principales fêtes sont : le 1er janvier pour la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, le 25 mars pour l'Annonciation, et le  pour l'Assomption.

Autres saintes
Classées par ordre chronologique du décès présumé :
 Marie la prophétesse, sœur de Moïse ;
 Marie (), mère de Jean surnommé Marc l'évangéliste ; célébrée localement le 29 juin.
 Marie (), chrétienne de Rome, que l'apôtre Paul salue pour son activité.
 Les trois Maries : 
 Marie-Madeleine (° vers 3 - ?) ou Marie de Magdala ; célébrée le 22 juillet.
 Marie Salomé ou Salomé la Myrophore, fille de sainte Anne, femme de Zébédée et la mère des apôtres Jacques de Zébédée dit le Majeur et Jean ; célébrée le 22 octobre en Occident et le 3 août en Orient.
 Marie Jacobé ou Marie de Cléophas ou Marie de Clopas, fille de sainte Anne, demi-sœur de la Vierge Marie et femme d'Alphée alias Cléophas ; célébrée le 9 avril.
 Marie de Béthanie (), sœur de Marthe et de Lazare ; célébrée le 29 juillet.
 Marie (esclave) (vers 300), esclave légendaire d'un patricien romain, martyrisée par son maître ; célébrée le .
 Marie la Pénitente (°445 - †475), nièce de l'anachorète Abraham.
 Marie l'Égyptienne ()
 Marie (), épouse de Xénophon et leurs fils Jean et Arcade, famille sénatoriale de Constantinople entrée dans la vie ascétique et monacale ; célébrés le 26 janvier.
 Marie la Patricienne († entre 726 et 730), l'une des neuf compagnons de Julien, tous martyrs sous Léon III l'Isaurien durant la persécution iconoclaste ; célébrés le 9 août.
 Marie d'Oignies (°1177 - †1213), née à Nivelles (Brabant wallon).
 Marie de l'Incarnation (°1566 - †1618), ou Barbe Jeanne Avrillot ou Madame Acarie, installa les Carmélites en France ; célébrée le 18 avril.
 Marie des Vallées (°1590 - †1656), mystique française.
 Marie Guyard (°1599 - †1672), fonda et dirigea le premier couvent des Ursulines au Canada.
 Marie Pak Kun-agi († 1839), laïque, martyre en Corée, canonisée en 1984 ; célébrée le 3 septembre. 
 Marie Won Kwi-im (v. 1818 - 1839), laïque chrétienne coréenne, martyre, sainte ; fêtée le 20 juillet. 
 Marie Yi Yon-hui († 1839), laïque, martyre en Corée, canonisée en 1984 ; célébrée le 3 septembre. 
 Marie Yi Seong-rye († 1840), laïque, martyre en Corée, béatifiée en 2014 ; célébrée le 31 janvier. 
 Marie de Sainte-Euphrasie Pelletier (°1796 - †1868), canonisée en 1940.
 Marie Catherine Troiani († 1887), d'origine italienne, exerça son apostolat au Caire et fonda la congrégation des Sœurs franciscaines des missions ; célébrée localement le 6 mai.
 María Josefa Rosello († 1880), née à Savone, près de Gênes, fondatrice d'une congrégation de religieuses : les Sœurs de Notre-Dame de la miséricorde ;
 Marie Fan Kun, Marie Chi Yu et Marie Zheng Xu († 1900), avec Lucie Wang Cheng, jeunes martyres orphelines en Chine, dans la province de Hebei ; célébrées le 28 juin.
 Marie Du Zhaozhi († 1900) , mère d'un prêtre, martyre en Chine dans la province de Hebei, à Jieshuiwang près de Shenxian ; célébrée le 28 juin. 
 Marie de Saint-Just (°1866 - †1900), martyrisée en Chine ; célébrée le 9 juillet.
 Marie Zhao Guo (°v. 1840 - † 1900), martyrisée en Chine, célébrée le 9 juillet.
  (°v. 1883 - † 1900), fille de Marie Zhao Guo ; martyrisée en Chine ; célébrée le 9 juillet.
 Marie du Cœur de Jésus († 1912), fondatrice de la Congrégation des Servantes de Jésus ; fêtée le 20 mars.
 Marie de Jésus du Saint-Sacrement (°1868 - †1959), née Marie Venegas de la Torre à Zapotlanejo (Jalisco), fondatrice des Sœurs Filles du Cœur de Jésus au Mexique ; célébrée le 30 juillet.

 Bienheureuses catholiques 
Par ordre chronologique du décès :
 Marie d'Oignies († 1213), appartenait à une famille aisée de Nivelles en Belgique, recluse dans un ermitage du prieuré Saint-Nicolas d'Oignies ; fêtée le 23 juin. 
 Marie de Cervellione († 1290), catalane originaire de Barcelone, entra dans lOrdre des religieuses de Notre-Dame de la Merci dont elle devint la supérieure ; fêtée le 19 septembre.
 Marie Barthélémy († 1577), originaire de Florence ; fêtée localement le 28 mai.
 Marie de Jésus Lopez de Rivas († 1640), bienheureuse, carmélite déchaussée ; fêtée le 13 septembre.
 Marie des Anges († 1717), ou Marie-Anne Fontanella, carmélite piémontaise, lointaine descendante du jésuite saint Louis de Gonzague ; fêtée localement le 16 décembre.
 Marie Poussepin (°1653 - †1744), religieuse française, fondatrice de la congrégation des Sœurs dominicaines de la Présentation de Tours, fêtée le 24 janvier.
 Marie Rafols (1781-1853), religieuse fondatrice des sœurs de la Charité de sainte Anne ; béatifiée en 1994 ; fêtée le 30 août.
 Marie de Jésus Crucifié (°1846 - †1878), ou Mariam Baouardy, née en Galilée, à Abillin, carmélite ; fêtée le 26 août.
 Marie de l'Incarnation Rosal († 1886), bienheureuse, originaire du Guatemala, novice de l'''ordre latino-américain de Bethléem ; fêtée localement le 24 août.
 Marie des Apôtres (1833-1907), de son vrai nom Therese von Wüllenweber, bienheureuse, née à Korschenbroich en Allemagne dans une noble famille, fondatrice des Sœurs du Divin Sauveur.
 Marie Marguerite  Caiani († 1921), de son vrai nom Marie-Anne-Rose Caiani, bienheureuse, fondatrice de lInstitut des Sœurs franciscaines minimes du Sacré-Cœur ; fêtée le 8 août.
 Marie de l’Enfant Jésus († 1936), de son vrai nom Marie Baldillou y Bullit, avec ses quatre compagnes religieuses : Pascaline Gallen y Marti (Sœur de la Présentation de la Sainte Famille), Marie Giron y Romera (Marie-Louise de Jésus), Nazaire Gomez y Lezaun (Carmen de Saint Philippe Neri), Antonie Riba y Mestres (Clémence de Saint Jean-Baptiste), de l’Institut des Filles de Marie des Écoles religieuses et le prêtre d'Er Saler, Antoine Silvestre Moya, bienheureux, martyrs près de Valence, pendant la guerre civile en Espagne ; fêtés le 8 août.
 Marie-Vincente de Sainte-Dorothée (°1867 - †1949), née Vincente Chavez Orozco à Cotija, fondatrice de l'Institut des Servantes des Pauvres au Mexique ; fêtée le 30 juillet.
 Maria Tuci (1928-1950), laïque, martyre à Shkodër, béatifiée le  avec les martyrs d'Albanie.

Notes

Référence 
 .

Voir aussi 
 
 
Notre-Dame du Mont-Carmel